Polillo (eiland), een eiland in de Filipijnse provincie Quezon;
 Polillo (Quezon), een gemeente in de Filipijnse provincie Quezon op het gelijknamige eiland.